Gabela est un toponyme qui peut désigner :
Gabela, une ville d'Angola située dans la province de Cuanza Sud ;
Gabela, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité de Čapljina, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.